Fight kan syfta på:

Fight (musikgrupp) – ett band som Rob Halford bildade tillsammans med Scott Travis när Halford hoppade av Judas Priest
Fight (sång) – Moldaviens bidrag till Eurovisionsschlagerfestivalen 2007
The Fight – en låt av rockgruppen The Rasmus från albumet Black Roses